Tenis na Poletnih olimpijskih igrah 2016. Tekmovanja bodo potekala posamično v konkurenci dvojic za moške in ženske in v konkurenci mešanih dvojic.

Dobitniki medalj

Viri

 Stran tekmovanja na MMC RTV

2016
Športi Poletnih olimpijskih iger 2016